Mobulu ist der Name folgender Personen
 Ridge Mickael Mobulu (*1991 kongolesischer Fußballspieler)
 Mobulu M’Futi (* 1981 ehemaliger Fußballspieler mit kongolesischer und Schweizer Staatsbürgerschaft)

Mobulu steht darüber hinaus für:
 den nach Mobulu M’Futi benannten Futsalverein in der Stadt Bern, siehe Mobulu Bern